Osoby o tym imieniu:
 Pantelejmon Kulisz – ukraiński pisarz
 Pantielejmon Ponomarienko – generał-porucznik Armii Czerwonej, polityk radziecki
 Pantielejmon Romanow – pisarz rosyjski
 Pantielejmon Sazonow – radziecki reżyser filmów animowanych
 Pantelejmon (Rożnowski) – rosyjski biskup prawosławny
 Pantelejmon (Szatow) – rosyjski biskup prawosławny
 Pantelejmon (Dołganow) – arcybiskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego